CSKA pode ser:

 CSKA Moscou: Clube de futebol da Rússia;
 CSKA Sofia: Clube de futebol da Bulgária;

Desambiguações de siglas